Сюч () — угорське прізвище, утворене від слова szűcs («кушнір»). На Закарпатті також зустрічається і серед українців.

Відомі носії 
 Сюч Дьордь (1912—1991) — угорський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
  ( 1951) — міністр праці та соціальної політики Угорщини, Другий уряд Ференца Дюрчаня.
 Сюч Лайош (1943—2020) — угорський футболіст та тренер, грав на позиції захисника.

Примітки 

Угорські прізвища
Українські прізвища